Köstlin ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Familie Köstlin, eine württembergische Theologen- und Beamtenfamilie.

Namensträger 
 Albrecht Köstlin (1905–1970), deutscher Agrarökonom und Agronom
 August Köstlin (1825–1894), deutscher Brückenbau-Ingenieur
 August Friedrich von Köstlin (1792–1873), deutscher Jurist, Staatsrat und Konsistorialpräsident
 Beate Köstlin (1919–2001), deutsche Pilotin und Unternehmerin, siehe Beate Uhse
 Christian Reinhold Köstlin (1813–1856), deutscher Rechtswissenschaftler und Dichterjurist
 Cosmann Friedrich Köstlin (1711–1790), deutscher Dekan, Oberpfarrer, Scholarcha und Eherichter
 Ernst Gottlob Köstlin (1780–1824), deutscher evangelischer Theologe, Dichter, Schriftsteller und Mineraloge
 Heinrich Adolf Köstlin (1846–1907), deutscher Professor für Praktische Theologie, Kirchenmusiker, Musikschriftsteller und Musikphilosoph
 Julius Köstlin (1826–1902), deutscher Professor der Theologie und Oberkonsistorialrat, Pionier der historischen Lutherforschung

 Konrad Köstlin (* 1940), deutscher Professor für Volkskunde
 Margarete Köstlin-Räntsch (1880–1945), deutsche Ärztin
 Nathanael Köstlin (1744–1826), deutscher Dekan und (Ehren-)Prälat, Hauslehrer Friedrich Hölderlins
 Nathanael Friedrich von Köstlin' (1776–1855), deutscher Professor für Praktische Theologie, Oberkonsistorialrat und Prälat
 Otto Köstlin (1818–1884), deutscher Arzt
 Reinhard Köstlin (1875–1957), deutscher Jurist
 Reinhart Köstlin (* 1941), deutscher Kommunalpolitiker und ehemaliger Oberbürgermeister von Achern
 Reinhold Köstlin (1876–1967), deutscher Schauspieler
 Theodor Köstlin (1855–1939), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Theodor Köstlin (Jurist) (1823–1900), deutscher Jurist, Staatsrat und Oberlandesgerichtspräsident
 Ulrich Köstlin (* 1952), deutscher Jurist
 Wolfgang Köstlin (1914–1997), deutscher Jurist und Generalmajor

Familienname